Зонов — російське прізвище. Відомі носії:

 Зонов Микола Федорович (1923–1944) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1943).
 Зонов Михайло Максимович (1915–1945) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1943).
 Зонов Пантелій Петрович (1913–1998) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944).

Російські прізвища